

Населені пункти та їхні частини

 Ґлембока — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлембока — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлембока — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ґлембока — село в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ґлембока — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґлембока — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлембока — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Ґлембока — частина міста Ярослав у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґлембока — частина села Седлиська в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки